Печенки или Печёнки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Печенки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Печенки — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Печенки — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Печенки — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Печёнки — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Печенки — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 

 Печенки — до 1964 г. название села Красноселье в Владимирецком районе Ровненской области.

См. также 
 Печинки